No Sudão, os desertos da Núbia e da Líbia e o clima árido predominam no norte. Enquanto o sul está coberto por savanas e florestas tropicais. A bacia do rio Nilo, que atravessa o território do Sudão, é fonte de energia elétrica e de irrigação para as plantações de algodão, principal produto de exportação, ao lado da goma-arábica. A maioria da população vive da agricultura de subsistência e da pecuária.